Фолуэлл () — английская фамилия. Известные носители:

 Фолуэлл, Джерри (1933—2007) — американский телепроповедник.
 Фолуэлл, Джерри (младший) (род. 1962) — сын Джерри Фолуэлла.
 Фолуэлл, Джонатан (род. 1966) — американский пастор.